Турби́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Турбинная улица — улица в Екатеринбурге.
 Турбинная улица — улица в Санкт-Петербурге.